Расеса () — населённый пункт сельского типа на юго-востоке Ботсваны, на территории округа Кгатленг.

Общая информация 
Находится в юго-западной части округа, в 10 км к западу от города Мочуди. Деревня раскинулась вдоль шоссе, соединяющего Габороне и Махалапье.

Население 
По данным переписи 2011 года население деревни составляет 3226 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны